Джулимар () — газовое месторождение на северо-западе Австралии, 170 км от города . Открыто в апреле 2007 года. Месторождение расположено в блоке WA-356-P.

Продуктивный пласт находится в юрских отложениях.

Геологические запасы природного газа оцениваются 150 млрд м³.

Оператором месторождения является американская нефтяная компания Apache Corp. (65 %), также в проекте участвует Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (35 %).

Ссылки 
 Julimar Development Project, Australia
 

Газовые месторождения Австралии